Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2018 відбулися 3 (попередні запливи і півфінали) та 4 серпня (фінал).

Рекорди 

Під час цих змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Додатковий заплив

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фнал

Примітки 

50 метрів вільним стилем (жінки)